Time Records kan verwijzen naar:

 Time Records (Amerika), een Amerikaans platenlabel van Bob Shad uit de jaren vijftig en zestig
 Time Records (Italodisco), een platenlabel voor Italodisco, house en popmuziek
 Time Records (reggae), een platenlabel voor reggae